Стек, Стэк (, Steck) — английская фамилия.

Известные носители:
 Стек, Джессика (род. 1978) — южноафриканская теннисистка.
 Стек, Джордж (род. 1946) — католический прелат, архиепископ Кардиффа.
 Стэк, Джон (1924—1997) — американский гребец.
 Стэк, Роберт (1919—2003) — американский актёр кино и телевидения, телеведущий.

Прочее 
 Стек — структура данных с методом доступа к элементам LIFO.
 Стек вызовов — структура данных, хранящая информацию о подпрограммах компьютерной программы.
 Стек (трость) — короткая тонкая трость с ременной петлёй на конце.
 Стек протоколов TCP/IP — группа сетевых протоколов, посредством которых осуществляется взаимодействие в сети.
 Стек сетевых коммутаторов — соединение двух или более коммутаторов, предназначенное для увеличения числа портов, при этом полученная группа идентифицируется остальными сетевыми устройствами как один коммутатор.
 Стек — складной откидной верх (крыша) кабриолета.

См. также 
 Стека () — резец, инструмент скульптора.